Aquamarine – romanzo di Alice Hoffman del 2001
 Aquamarine – film del 2006 diretto da Elizabeth Allen
 11322 Aquamarine – asteroide della fascia principale